Park Allé (eller Parkallé) er et vejnavn, som findes flere steder – med eller uden accent på e'et:

 Park Allé (Arden)
 Park Allé (Blokhus)
 Park Allé (Brøndby)
 Park Allé (Dronninglund)
 Park Allé (Dronningmølle)
 Park Allé (Greve)
 Park Allé (Hirtshals)
 Park Allé (Hjørring)
 Park Allé (Horsens)
 Park Allé (Ikast)
 Park Allé (Middelfart)
 Park Allé (Nykøbing M)
 Park Allé (Randers)
 Park Allé (Ryomgård)
 Park Allé (Skælskør)
 Park Allé (Struer)
 Park Allé (Trustrup)
 Park Allé (Vallensbæk)
 Park Allé (Vejen)
 Park Allé (Vildbjerg)
 Park Allé (Ølstykke)
 Park Allé (Aalborg)
 Park Allé (Aarhus)
 Park Allé (Aars)
 Parkallé (Frederikssund)
 Parkallé (Karup)
 Parkallé (Nørre Nebel)
 Parkallé (Skjern)
 Parkallé (Tarm)
 Parkallé (Videbæk)